Васи́лий Влади́мирович Баска́ков () — советский и российский футболист и тренер. Выступал на позиции защитника.

Карьера

Клубная 
В бытность футболистом выступал за томскую «Томь» и кемеровский «Кузбасс». За «Томь» во всех турнирах провёл более 300 матчей. По этому показателю является одним из рекордсменов клуба.

Тренерская 
C 2004 года работает в тренерском штабе «Томи». С 2006 года стал старшим тренером команды. В этой должности проработал до октября 2013 года. За это время Баскаков побывал в «Томи» помощником Дмитрия Галямина, Александра Гостенина, Бориса Стукалова, Анатолия Бышовца, Валерия Петракова, Мирослава Ромащенко, Валерия Непомнящего, Сергея Передни и Анатолия Давыдова.

Четырежды был исполняющим обязанности главного тренера томской команды: в апреле 2004 года, в сентябре 2008 года, в сентябре 2011 года и сентябре-октябре 2013 года.

Наиболее удачно возглавить клуб с приставкой «и. о.» Баскакову удалось в 2013 году: после отставки Анатолия Давыдова команда сумела обыграть казанский «Рубин», нижегородскую «Волгу» и сыграть вничью с московским «Локомотивом», что после стартовой серии из 7 поражений и 1 ничьей при Давыдове стало настоящим прорывом. Таким образом, Баскакову удалось заслужить доверие руководства «Томи», и 10 октября 2013 года было объявлено о назначении Баскакова на пост главного тренера томской команды. По словам президента клуба Сергея Жвачкина доверить Баскакову должность главного тренера ему посоветовал Валерий Непомнящий, работавший в «Томи» с Баскаковым в 2008—2011 годах. Всего в осенней части чемпионата под руководством Баскакова «Томь» в 11 матчах одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений, а также одержала одну победу в Кубке России.

30 декабря 2013 года руководство «Томи» продлило контракт с Василием Баскаковым до 31 мая 2014 года. В итоге под руководством Баскакова в чемпионате России 2013/14 «Томь» набрала 30 очков в 22 матчах и сумела подняться на 13 место в турнирной таблице, однако в стыковых матчах за место в РФПЛ уступила «Уфе» и всё же покинула элитный дивизион.

31 мая 2014 года руководство «Томи» продлило контракт с Василием Баскаковым ещё на год, однако уже 21 июля 2014 года Баскаков был отправлен в отставку после двух поражений в трёх стартовых турах ФНЛ от «Енисея» и «Крыльев Советов».

9 сентября 2014 года вернулся в «Томь» в качестве тренера по физической подготовке. В этом качестве входил в тренерский штаб сначала Валерия Непомнящего, а затем Валерия Петракова.

30 апреля 2018 года после отставки Петракова вновь назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба «Томь». На тот момент команда находилась в зоне вылета первенства ФНЛ, однако в трёх последних турах команда одержала две победы и один раз сыграла вничью, что позволило ей занять пятнадцатое место и остаться в ФНЛ.

После удачного старта команды в первенстве ФНЛ 2018/19 31 августа 2018 года Баскаков был утверждён главным тренером команды. Сезон 2018/19 «Томь» под руководством Баскакова закончила на третьем месте в первенстве ФНЛ и получила право сыграть в стыковых матчах за место в Премьер-лиге, в которых с общим счётом 1:2 уступила «Уфе».

Статистика

Клубная 

Статистика выступлений за «Томь» взята из мультимедийной Энциклопедии томского футбола, за «Кузбасс» — с сайта КЛИСФ.

Тренерская

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Томи»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Томь»